

Котунь — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Котунь — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Котунь — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства